Хуан Пабло Гарсия Контрерас (; род. 24 ноября 1981, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник. Известен по выступлениям за мексиканский клуб «Атлас» и сборную Мексики. Участник Олимпийских игр 2004 года.

Клубная карьера 
Гарсия начал карьеру в клубе «Атлас». 12 апреля 2000 года в матче против Пачуки он дебютировал в мексиканской Примере. 31 августа в поединке против УНАМ Пумас Хуан забил свой первый гол за команду из Гвадалахары. Летом 2005 года Гарсия перешёл в американский «Чивас США». 21 августа в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» он дебютировал в MLS. В этом же поединке Хуан забил свой первый гол за новую команду. По итогам сезона он вместе с Анте Разовым стал лучшим бомбардиром «Чиваса». В 2007 году Гарсия вернулся на родину, подписав контракт с УАНЛ Тигрес. Из-за высокой конкуренции он в 2008 году на правах аренды выступал за «Хагуарес Чьяпас». В 2009 году Гарсия в составе тигров выиграл Североамериканскую суперлигу.

В 2010 году Хуан перешёл в «Веракрус». 24 июля в матче против «Леонес Негрос» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 29 августа в поединке против «Пумас Морелос» Гарсия забил свой первый гол за «акул».

В начале 2011 года Хуан вернулся в элиту, став футболистом «Пуэблы». 8 января в матче против своего родного клуба «Атлас» он дебютировал за новую команду. Сыграв в трёх поединках Гарсия потерял место в основе и в летом 2012 года присоединился к «Мериде». 28 августа в матче против «Леонес Негрос» он дебютировал за новый клуб. В 2014 году Хуан расторг контракт с «Меридой».

Международная карьера 
В 2004 году в составе олимпийской сборной Мексики Хуан принял участие в Олимпийских играх в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против Мали, Южной Кореи и Греции.

В 2005 году Гарсия попал в заявку национальной команды на участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче против сборных Гватемалы он дебютировал за сборную Мексики.

Достижения 

Командные

 УАНЛ Тигрес
 Победитель Североамериканской суперлиги — 2009

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo
 

Футболисты Мексики
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Венадос»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Чивас США»